Provadiya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Provadija, kommun, Varna, 
 Provadija, ort, Varna, Obsjtina Provadija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar